Inner Island ist der Name folgender Inseln:

in Australien:
 Inner Island (Western Australia)

in den Vereinigten Staaten:
 Inner Island (Cumberland County, Maine)
 Inner Island (Lincoln County, Maine)
 Inner Island (Michigan)

von Bermuda:
 Inner Island (Bermuda)

Siehe auch:
 Inner Islands